NDS steht für:
 NachDenkSeiten, eine Website, die politische und gesellschaftliche Themen kommentiert
 Nachdiplomstudium, ein Ergänzungsstudium, das auf ein abgeschlossenes Studium aufbaut
 NASA Docking System, ein Kopplungssystem für Raumschiffe
 National Directorate of Security, englisch für Nationale Sicherheitsdirektion, der afghanische Geheimdienst
 Nationalverband Deutscher Schriftsteller
 Nationalno Dviženie Simeon Vtori (Nationale Bewegung Simeon der Zweite), eine politische Partei in Bulgarien
 Navigation Data Standard, ein Standard für das Format der Kartendaten in Navigationsgeräten, der von der NDS-Vereinigung entwickelt wird
 Neuropathie-Defizit-Score
 NDS, das Pay-TV Verschlüsselungssystems VideoGuard bzw. dessen Hersteller NDS Group 
 Nintendo DS, eine portable Videospiel-Konsole
 Notre Dame de Sion, ein Namenszusatz der Ordensgemeinschaft Schwestern Unserer Lieben Frau von Sion
 Novell Directory Services, der frühere Name des Verzeichnisdienstes NetIQ eDirectory
 Nuclear Detection Satellite, ein Satellit zum Aufspüren von Nuklearwaffen und -anlagen
 Sandstone Airport (IATA-Code), Flughafen in Sandstone (Western Australia), Mid West (Western Australia), Western Australia

NdS steht für:
 Neodym(II)-sulfid, anorganische chemische Verbindung aus der Gruppe der Sulfide

Nds. steht für:
 Niedersachsen
 Niederschlag

nds steht für:
 Niederdeutsche Sprache (ISO-639-3-Code)

NDS